Oak Valley puede referirse a:
 Oak Valley (Nueva Jersey), lugar designado por el censo en el condado de Gloucester, estado estadounidense de Nueva Jersey.
 Oak Valley (Texas), pueblo en el condado de Navarro, estado estadounidense de Texas.